Руська Бесіда (з 1928 — Українська Бесіда) — товариство у Львові та Галичині в 1861-1939.
 Руська Бесіда — товариство у Чернівцях в 1869-1940.